Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Apollo, d'après le dieu grec Apollon :
 le , un vaisseau de ligne de 20 canons, capturé par les Français en 1747 et coulé en 1749 à Madras ;
 le HMS Apollo, un vaisseau de ligne de 32 canons de  rang, lancé en 1763 sous le nom de . Il est rebaptisé en 1774 et démoli en 1786 ;
 le , un vaisseau de ligne de 38 canons de  rang, lancé en 1794 et coulé en 1799 ;
 le , un vaisseau de ligne de 36 canons de  rang, lancé en 1799 et coulé en 1804 ;
 le , un vaisseau de ligne de 38 canons de  rang, lancé en 1805 et démoli en 1856 ;
 le , un croiseur protégé de la  lancé en 1891 et démoli en 1920 ;
 le  est un croiseur léger de la classe Leander lancé en 1934. Il est transféré à la Royal Australian Navy en 1938 et rebaptisé  ;
 le , un mouilleur de mines de la classe Abdiel, lancé en 1944, détruit en 1962 ;
 le , une frégate de la classe Leander, lancé en 1970. Il est vendu à la Marine pakistanaise en 1988 et rebaptisé Zulfiquar.

Apollo